Los Cipreses puede hacer referencia a:

 Los Cipreses, una localidad de la provincia de Chubut, Argentina.
 Los Cipreses (Málaga), un barrio de la ciudad de Málaga, España.
 Río Cipreses, un afluente del río Cachapoal en la cuenca del río Rapel, Chile.
 Río Cipreses (Maule), un afluente del río Maule en la cuenca del río Maule, Chile.
 Central hidroeléctrica Cipreses al margen del río Cipreses (Maule) en la cuenca del río Maule, Chile.